Gladtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gladstjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Gladstjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Gladtjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (5,77 ha)
Gladtjärnen (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (7,5 ha)
Gladtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (36,2 ha)
Gladtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (19 ha)
Gladtjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (6,97 ha)
Gladtjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (17,6 ha)
Lilla Gladtjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (10,7 ha)
Stora Gladtjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (34,8 ha)

Se även
Glatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn